Die folgende Liste enthält die Heiligenfeste, die durch die Reform des Calendarium Romanum Generale im Zug der Liturgiereform im Jahre 1969 verlegt wurden (Verschiebungen von mehr als acht Tagen fett). Einige Feste wurden aus der Fastenzeit oder Adventszeit weg verlegt, andere aus anderen Gründen neu positioniert, zum Teil, um dem historischen Sterbetag (dann unten mit * bezeichnet) eher zu entsprechen. Die Grundordnung des Kirchenjahres und der Römische Generalkalender wurden am 14. Februar 1969 durch das Motu proprio Mysterii paschalis approbiert und mit dem 1. Januar 1970 in Kraft gesetzt. Diese Liste enthält sowohl die verschobenen Termine des Römischen Kalenders als auch die Termine des Regionalkalenders für das deutsche Sprachgebiet.

Liste 

Zweites Vatikanisches Konzil
Liturgischer Kalender
Liste (Heilige)
Liturgiegeschichte (20. Jahrhundert)